A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női óriás-műlesiklás versenyszámát február 24-én rendezték Sestriere-ben. Az aranyérmet az amerikai Julia Mancuso nyerte meg.  A Magyarországot képviselő Tuss Réka a 41. helyen végzett.

Végeredmény 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon